Максимилијан I Јозеф од Баварске (Швецинген, 27. мај 1756 - Минхен, 13. октобар 1825) је био краљ Баварске. Био је син Фридриха Михаела од Цвајбрикена и Марије Францишке од Сулцбаха.

Породично стабло 

Рођени 1756.
Умрли 1825.
Баварски краљеви
Династија Вителсбах